В Европе царит раннее Средневековье. Предположительное начало средневекового потепления.

События 
 25 декабря 800, собор Святого Петра, Рим, Италия — Карл Великий коронован титулом Император Запада
 Основаны Великий Новгород, Муром, Полоцк, Ростов, Смоленск, Ужгород, Житомир.
 Викинги заселяют Фарерские острова.
 Верденский договор (843) — раздел Франкского государства.
 Объединение королевств Астурии и Галисии. Образование графства Арагон.
 Распад Албании Кавказской на феодальные княжества.
 Кхмерская империя (802—1431; Джайяварман II). Строительство города Паган в Бирме.
 Гана подвергается нападениям берберов Лемтуна.

Начало века 
 813 — начало правления византийского императора Льва V Армянина (813—820), который способствовал возрождению иконоборчества.
 814 — начало правления франкского императора Людовика Благочестивого (814—840), который безуспешно пытался сохранить целостность империи, унаследованной от отца Карла Великого.
 817 — Византийский император Лев V Армянин одержал победу над болгарами и заключил с ними 30-летний мир.
 820, 25 декабря — во время рождественской службы в соборе св. Софии, заговорщиками был убит Византийский император Лев V Армянин.
 821—823 — началось восстание Фомы Славянина в Византии, которое охватило большую часть Малой Азии. Закончилось восстание его поражением и казнью.
 Гегемония Уэссекса в Англии.
 Присоединение Трансильвании к Болгарии.
 Христианизация хорватов.
 Образование Тао-Кларджетского царства в бассейне реки Чорох и в Картли.
 Открытие пути «из варяг в греки».
 Пратихары вторглись в Доаб (Джамна-Гангское междуречье) и овладели Канауджем, а затем распространили свою власть на всю территорию от Канауджа до Бенареса.
 Возникновение Кашмирского шиваизма.
 800—843 года — Каролингская империя.

Середина века 
 840 год, захват Уйгурского каганата енисейскими кыргызами, образование Кыргызского каганата.
 840—842 — междоусобная война сыновей Людовика Благочестивого: Лотаря I, Людовика Немецкого и Карла Лысого.
 843 — Верденский договор, об окончательном разделе империи Карла Великого между его внуками: Лотарем (получил территорию Италии и земли вдоль Рейна и Роны — впоследствии Лотарингия), Карлом Лысым (земли к западу от Рейна) и Людовиком Немецким (земли к востоку от Рейна).
 855 — распад государства Лотаря и образование королевств Италия, Прованс и Лотарингия.
 858 — Папой римским стал Николай I Великий, который пытался утверждать, что права Папы божественного происхождения и потому никто не может лишать его этих прав.
 859 — первое упоминание Великого Новгорода.
 862 — начало правления династии Рюриковичей на Руси.
 867, 24 сентября — заговорщиками был убит Византийский император Михаил III.
 867 — начало правления византийского императора Василия I Македонянина (867—886), основателя Македонской династии.
 Захват датчанами Северо-Восточной Англии.
 Граф Анжу Фульк I Рыжий, основатель Анжуйской династии.
 Образование герцогства Бретань.
 Появление новых центров христианского наступления на мусульман: Наварры и Арагона.
 Под властью Саманидов объединён весь Мавераннахр.
 Длительные войны между Пратихарами и бенгальскими князьями из рода Пала.
 Отпадение Явы от Шривиджайи.
 Третья четверть века — движение павликиан.

Конец века 
 870 — подписан Мерсенский договор о разделе Лотарингии, между королём Карлом Лысым и королём Людовиком Немецким.
 871 — начало войны короля Уэссекса, Альфреда Великого с датчанами.
 Адемар (Эмар), первый герцог Бурбонский.
 Борьба в Ирландии между норвежцами и датчанами, явившимися из Восточной Англии.
 Освобождение всего Леона от арабов королём Астурии Альфонсом III.
 872 год — первый исторически подтверждённый князь династии Пржемысловичей (существовала от исторически подтверждённого 872 года до 1306 года) в Чехии
 879 — начало правления князя Олега в Новгороде.
 882 — князь Олег, после взятия Киева, перебрался туда со своей дружиной и основал первое древнерусское государство.
 884—885 — русско-хазарская война, князь Олег подчинил северян и радимичей, и обложил их данью.
 886 — начало правления византийского императора Льва VI Мудрого (Философа) (886—912).
 886 — Альфред Великий вернул себе Лондон.
 890 — «Правда короля Альфреда» — англо-саксонский правовой сборник введённый королём Альфредом Великим.
 890 — свидетельство о том, что у племени чигилей было государство.
 890 — начало правлени норвежского короля Харальда I Хорфагера (890—940).
 894—896 — Византийско-болгарская война.
 898 — начало правления французского короля Карла III Простоватого (898—923).
 Династия Тулунидов подчиняет Палестину и Сирию.
 Печенеги перемещаются из долины Волги в долину Днепра.
 Из Хазарского каганата выделилась Алания в центральной части Северного Кавказа.
 Усиление киданьского племенного союза в Западной Монголии и части Маньчжурии.
 Распад Кореи на государства Силла на северо-востоке, «Второе Пэкче» на юго-западе и Тхэбон на севере.
 Города майя в южной части Юкатана прекратили своё существование.

Персоны 
 Князь Травунии Фалимер, сын Краины.
 Карл Великий — король франков и лангобардов.
 Фотий I — константинопольский патриарх.
 Николай I — папа римский.
 Адриан II — Папа римский.
 Адриан III — Папа римский.
 Анастасий III Библиотекарь, антипапа.
 Рюрик — согласно русским летописям варяг, первый новгородский князь, основатель династии Рюриковичей.
 Олег Вещий — новгородский князь, родственник и преемник Рюрика.

Культура 
 Македонский ренессанс (867—1056).
 Открытие Исландии викингом Гардаром Сваварсоном.
 Первые ветряные мельницы.

См. также

Примечания